2 miejscowości w Polsce: 
 Trokajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta 
 Trokajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo